Со́рия () — провинция на севере Испании в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Административный центр — Сория.

География 
Территория — 10 303 км² (23-е место среди провинций страны).

Демография 
Население — 93 тыс. человек (50-е место; данные 2005 года).

Ссылки 
 Совет провинции

Сория